Markaz ad Dawah wal Irshad és un partit polític musulmà de l'Índia. Els seus colors són el blanc i el negre. En l'emblema un fusell metrallador s'aixeca darrere l'Alcorà.

Partits polítics de l'Índia